Johann Beil ist der Name folgender Personen:

* Johann Adam Beil (1790–1852), deutscher Bahnmanager und Politiker
 Johann David Beil (1754–1794), deutscher Schauspieler und Bühnendichter